Skvadern kan avse:

Skvadern i Uppsala – föreningen för Medelpadsstudenter i Uppsala
MFK Skvadern – en modellflygklubb i Öråker intill Birsta i Sundsvall. 
Skvader – ett fantasidjur vars framdel är en hare och bakdel en tjäder